IGO steht als Abkürzung für:

 IndiGo Airlines, indische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Industrial Gasoil, siehe Heizöl
 Interessengemeinschaft Odenwald
 Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen, österreichischer Verband
 Intergovernmental Organisation, siehe Internationale Organisation (Völkerrecht)

igo steht für:
 Isebe (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Igo steht für:
 die japanische Bezeichnung für Go (Spiel)
 Igo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Igo (Volk), ein Restvolk aus Togo
 Igo (Sprache), die Sprache des gleichnamigen Volks
 Ida von Igo (Ida Günther Edle von Ollenburg, 1864–1930), österreichische Opernsängerin (Sopran)
 Kurzform des Vornamens Ignaz
 einen ehemaligen Polizeihund, den Helmut und Hannelore Kohl sich als junge Eheleute anschafften

Abkürzung